The Poor Little Rich Girl – commedia di Eleanor Gates
Una povera bimba molto ricca (The Poor Little Rich Girl) – film del 1917 diretto da Maurice Tourneur, tratto dalla commedia
Una povera bimba milionaria (The Poor Little Rich Girl) – film del 1936 diretto da Irving Cummings, tratto dalla commedia